Слободан Чурчић се може односити на:
Слободан Ћурчић (писац)
Слободан Ћурчић (византолог)
Слободан Ћурчић (геолог)